

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 2 podstawowe
 Przylesie – część miasta Łódź, w delegaturze Łódź-Widzew
 Przylesie – część miasta Mogielnica
 Przylesie – część miasta Sopot
 Przylesie – osada wsi Nowe Strącze w woj. lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Sława
 Przylesie – część wsi Buczyna w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Przylesie – część wsi Krasne-Lasocice w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Jodłownik
 Przylesie – część wsi Borzęta w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Myślenice
 Przylesie – część wsi Ptaszkowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Grybów
 Przylesie – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Olszanka 
 Przylesie – część wsi Szklana w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sierakowice
 Przylesie – część wsi Jasice w woj. świętokrzyskiem, w pow. opatowskim, w gminie Wojciechowice
 Przylesie – przysiółek wsi Chojnowo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Tolkmicko
 Przylesie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Wijewo

Inne 
 Przylesie – osiedle miasta Augustów
 Przylesie – osiedle miasta Bydgoszcz
 Przylesie – dzielnica miasta Starogard Gdański
 Przylesie – jezioro w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich

Zobacz też 
 Przylesie Dolne

Dzielnice i osiedla polskich miast